Turniej bokserski mężczyzn w wadze koguciej był jedną z ośmiu konkurencji bokserskich rozegranych na VII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Antwerpii w 1920 roku. Turniej rozpoczął się 21, a zakończył 24 sierpnia. Zawodnicy boksowali w audytorium na terenie antwerpskiego ogrodu zoologicznego. W turnieju wzięło udział dwunastu zawodników z siedmiu reprezentacji. Masa ciała zawodników nie mogła przekraczać 53,525 kg. Złoto zdobył reprezentant Związku Południowej Afryki Clarence Walker.

Wyniki

Bibliografia 
 

Boks na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1920